

Personnalités 

 Hiromichi Shinohara (1913-1939), aviateur japonais ;
 Kazuo Shinohara (1925-2006), architecte japonais ;
 Kenta Shinohara (né en 1974), mangaka japonais ;
 Ryōko Shinohara (née en 1973), chanteuse et actrice japonaise ;
 Shinichi Shinohara (né en 1973), judoka japonais ;
 Tetsuo Shinohara (né en 1962), réalisateur japonais ;
 Tomoe Shinohara (née en 1979), chanteuse et actrice japonaise ;
 Shinohara Yasunoshin (1828-1911), samouraï ;

Histoire 
 Bataille de Shinohara, pendant la guerre de Genpei au Japon, en 1183.

Astronomie 
 (14555) Shinohara, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.